Сибирцевский 2-й сельсовет — сельское поселение в Венгеровском районе Новосибирской области Российской Федерации.

Административный центр — село Сибирцево 2-е.

К 1 января 2021 года к Сибирцевскому 2-му сельсовету присоединяются Новокуликовский и Филошенский сельсоветы.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Венгеровского района
Сельские поселения Новосибирской области